85. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się od 29 kwietnia do 7 maja 2006 we Władysławowie (Polska). Były to równocześnie 19. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie ewfed.com 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2006 w sporcie
2006 w polskim sporcie
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce